Folgende Universitäten gleichen Namens sind in verschiedenen Städten angesiedelt:

 Government College University Faisalabad
 Government College University Hyderabad
 Government College University Lahore